Джеймс «Джим» Трифунов (; —  канадский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион Игр Британской империи, девятикратный чемпион Канады

Биография 

Родился в 1903 году в Канаде. Выходец из семьи сербских эмигрантов. Начал заниматься борьбой в 1922 году в местном отделении YMCA. Через год завоевал свой первый титул чемпиона Канады по борьбе. 

В 1924 году отправился на Летние Олимпийские игры в Париже, выступал в легчайшем весе и занял итоговое девятое место.  

См. таблицу турнира.  

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Антверпене боролся в весовой категории до 56 килограммов (легчайший вес). На этих играх был введён регламент, в соответствии с которым борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. Турнир проводился по системе Бергваля. В легчайшем весе борьбу вели 10 борцов

Джим Трифунов в первом же круге проиграл бельгийцу Эдмону Спапену и стал потенциальным участником турнира за второе место. Но Спапен в полуфинале проиграл будущему чемпиону Каарло Мякинену, таким образом Джим Трифунов перешёл в турнир за третье место. В турнире за третье место Трифунов победил, завоевав бронзовую медаль игр, проведя всего лишь две встречи, при этом в одной проиграв и лишь в одной победив. 

См. таблицу турнира 

В 1930 году одержал победу на первых Играх Британской империи

В 1932 году принял участие в Летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, но чисто проиграв в двух встречах, из турнира выбыл, оставшись на последнем месте.

См. таблицу турнира   

В 1932 году оставил спортивную карьеру и начал работать в местной газете Regina Leader Post. В 1936 году газета направила его в Виннипег, где Джеймс Трифунов остался на всю жизнь. Он занимался тренерской работой и был спортивным функционером. В течение 25 лет был президентом Ассоциации борьбы Манитобы, был тренером и менеджером сборной Канады по борьбе на олимпийских играх 1952, 1956 и 1960 годов и на Играх Британской империи и Содружества наций с 1954 по 1970 год. 

Член ордена Канады (1981), член Залов славы Канадских олимпийцев (1953), Канадского спорта (1960), Спорта Саскачевана (1966), Спорта Манитобы (1981). 

Умер в 1993 году.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Канады
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1924 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Борцы легчайшего веса
Чемпионы Игр Содружества по борьбе